O Botola de 2002-2003 foi à 47ª temporada da Premier League marroquina. Hassania Agadir venceu seu 2° campeonato na história.

Regulamento 
Os 16 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. O clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão. Além do campeão, o 2º colocado garantirá vaga na Liga dos Campeões da CAF. Já o 3º colocado terá vaga na Copa das Confederações da CAF. Por outro lado, os últimos dois colocados serão rebaixados à Botola 2.

Critérios de desempate 
Em caso de empate entre dois clubes, os critérios serão:
 Confronto direto
 Saldo de gols
 Gols marcados.

Mas se o empate envolver três ou mais clubes, os critérios de desempate serão:
 Confronto direto entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols apenas nos jogos entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols no campeonato
 Gols marcados no campeonato
 Clube com melhor fair play.

Clubes

Tabela

Fonte:

IR Tanger se matem  na primeira divisão devido à fusão entre Tihad Sportif Club e FUS Rabat .

Resultado

Campeão

Ver também
Botola 1
Botola 2
Taça do Trono

Ligações externas
League at fifa.com
RSSSF competition history

Competições nacionais de futebol da África
Futebol de Marrocos